

Patronyme 
 Aimé Alfred Révillon (né en 1845), sculpteur français, fils du sculpteur et graveur Aimé Jean Révillon (né en 1823) ;
 Alfred François Révillon, horloger mentionné à Genève en 1860-1861 ;
 Antoine Révillon (1832-1898), journaliste, écrivain et homme politique français ;
 Ernest Auguste Révillon (1854-1937), sculpteur et médailleur français ;
 Jean-Baptiste Révillon (1819-1869), sculpteur français ;
 Luc Révillon (né au ), scénariste de bande dessinée français ;
 Marinette Révillon (décédée en 1996), journaliste française ;
 Michel Tony-Révillon (1891-1957), homme politique français.

Toponyme 
 Révillon, ancienne commune française (Aisne, en région Hauts-de-France), aujourd'hui intégrée à Les Septvallons ;
 Manoir de Révillon, manoir situé sur la commune de Révillon.

Entreprises 
 Révillon Chocolatier, chocolaterie française fondée à Lyon en 1898, implantée au Coteau (Loire) ;
 Revillon Frères (1839-1982), entreprise française spécialisée dans le négoce mondial de la fourrure.

Notes et références 

Homonymie de patronyme
Patronyme français